Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Galo Blanco che ha battuto in finale Christian Bergström 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Lars Jonsson (secondo turno)
 Carlos Moyá (primo turno)
 Luis Morejon (secondo turno)
 Gérard Solvès (secondo turno)

 Christophe Van Garsse (primo turno)
 Thierry Champion (secondo turno)
 Thomas Johansson (semifinali)
 Frédéric Vitoux (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1995